Кулаковка — назва кількох об'єктів:

Кулаковка — село у Белиніцькому районі Могильовської області;

Кулаковка — село у Приволзькому районі Астраханської області;
 Кулаковка — село у Розсошанському районі Воронезької області;
 Кулаковка — село у Кіровському районі Калузької області;
 Кулаковка — село у Шатурському районі Московської області;
 Кулаковка — річка, притока Полони, басейн Волхова.